Лугинино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лугинино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Лугинино — деревня в Удомельском районе Тверской области.